Вы́стрел в спи́ну:

 «Выстрел в спину» — повесть Николая Леонова из цикла о сыщике Льве Гурове (1979).
 «Выстрел в спину» — детектив Владимира Чеботарёва по повести Николая Леонова (СССР, 1980).
 «Выстрел в спину» — монумент в Симферополе работы Евгения Яблонского (2007).